Örtenblad är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Arthur Örtenblad (1863–1901),  svensk lärare och tecknare
 Elsa Örtenblad (1903–1991), svensk konsthantverkare, målare, tecknare och teckningslärare
 Linda Örtenblad (född 1972), svensk författare
 Margareta Örtenblad (1921–2007), svensk målare och tecknare
 Olof Örtenblad, flera personer
 Olof Örtenblad (skolman)] (1854–1936), svensk skol- och språkman
 Olof Örtenblad (militär) (1888–1957), svensk militär
 Veit Thorsten Örtenblad (1855–1917), svensk skogsman och botanist

Svenska efternamn